A „meleg” egy kevésbé elavult és politikailag korrekt elnevezés a homoszexuálisokra.

 A fizikában egy adott hőmérsékletnél magasabb hőmérsékletű anyagot melegnek nevezünk.